Pinn steht für:

 Pinn (Neunkirchen-Seelscheid), Ortschaft in der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen
 niederdeutsch für kleiner Pflock, Stift, siehe auch Pinne
 Pinn Island, Insel vor der Küste des Enderbylands, Antarktika

Pinn ist der Familienname folgender Personen: 
 Irmgard Pinn (* 1946), deutsche Sozialforscherin
 Theodor Pinn (1898–1989), deutscher evangelisch-lutherischer Pastor

Siehe auch:
 Pin
 Binn (Begriffsklärung)